Kai kan syfta på:

 Kai (album) – ett album producerat av Dir en grey
 Kai (hundras) – en japansk hundras
 Kai (Star Trek) – en roll i Star Trek
 Kai (född 1994) (1994–), en sydkoreansk sångare och låtskrivare 
 Kai, Chongqing – ett härad Chongqings storstadsområde, i Kina
 Kai, Yamanashi – en stad i Japan
 Kaiöarna – en ögrupp i Indonesien

WP:Projekt Kina